Seznam slovenskih stoletnikov je urejen po starosti.

V začetku leta 2020 je bilo v Sloveniji 252 živih stoletnikov, kar pomeni nekaj več kot desetinko promila celotnega prebivalstva države; ta delež precej naglo narašča.

Seznam
Na tem seznamu so vsi stoletni Slovenci, ki so bili znani zaradi drugih razlogov in ne zaradi dolgoživosti. Če točnega datuma (dan, mesec, leto) rojstva in smrti ni, osebe ni mogoče razvrstiti, saj je njena starost približna.

Glej tudi
 Superstoletnik

Sklici

Stoletniki